Пісенний конкурс Євробачення 1992 став 37-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 9 травня 1992 року в місті Мальме, Швеція. Число країн учасниць досягло 23 з поверненням Голландії. Листівки знову були змінені, під час подання країни зображались найкрасивіші місця Швеції.

Переможцем стала Ірландія з піснею «Why Me?», виконаною Ліндою Мартін. Музика й слова були написані Джонні Логаном, який став першим артистом, що завоював Гран-Прі тричі.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
Травень 1992
1992 у телебаченні
1992 у Швеції
Мальме